Eredivisie (mannenhandbal) 1987/88
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1987/88